Berndamerus är ett släkte av kvalster. Berndamerus ingår i familjen Amerobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Berndamerus